Матющенко — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Матющенко, Владимир Иванович (1928—2005) — советский и российский историк, археолог, доктор исторических наук, профессор Омского государственного университета им. Ф. М. Достоевского.
 Матющенко, Пётр Афанасьевич (1918—1945) — старший сержант Рабоче-крестьянской Красной Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1946).